Račice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:

 Račice (okres Litoměřice)
 Račice (okres Rakovník)
 Račice (okres Třebíč)
 Račice (okres Žďár nad Sázavou)
 Račice nad Trotinou (okres Hradec Králové)
 Račice-Pístovice (okres Vyškov)

Plaatsen elders
 Račice (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Racice (Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren